В группу 4 европейской квалификации чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 вошли сборные шести стран: Босния и Герцеговина, Польша, Северная Ирландия, Фарерские острова, Швеция и Шотландия.

Матчи в группе прошли в два круга с 21 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
13 мячей
 Джейн Росс

12 мячей
 Лотта Шелин

6 мячей
 Косоваре Аслани

5 мячей
 Ева Пайор

4 мяча

 Рейчел Корси
 Ким Литтл
 Лина Нильссон

3 мяча

 Патриция Пожерская
 Джен Битти
 Лиза Эванс
 Лиэнн Росс
 Эмма Лундт
 Каролин Сегер

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе